Az 1999-es US Open női versenyét az amerikai Serena Williams nyerte aki két szettben diadalmaskodott a svájci Martina Hingis előtt.

Kiemeltek 

  Martina Hingis (Döntős)</li>
  Lindsay Davenport (Elődöntős)</li>
  Venus Williams (Elődöntős)</li>
  Szeles Mónika (Negyeddöntős)</li>
  Mary Pierce (Negyeddöntős)</li>
  Amanda Coetzer (Első kör)</li>
  Serena Williams (Bajnok)</li>
  Jana Novotná (Harmadik kör)</li>

  Julie Halard-Decugis (Negyedik kör)
  Arantxa Sánchez Vicario (Negyedik kör)
  Nathalie Tauziat (Harmadik kör)
  Barbara Schett (Negyeddöntős)
  Dominique Van Roost (Harmadik kör)
  Sandrine Testud (Második kör)
  Amélie Mauresmo (Negyedik kör)
  Conchita Martínez (Negyedik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

N1